Cincinnatia peracuta är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Walker 1889. Cincinnatia peracuta ingår i släktet Cincinnatia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
peracuta